Процеду́ра (от  — продвигаться) — взаимосвязанная последовательность действий где-либо:
 Медицинская процедура
 Процедура в программировании
 Полицейская процедура
 Процедура банкротства
 Таможенная процедура

Примечания